Световното първенство по снукър през 1995 г. се провежда в Театър Крусибъл, Шефилд, Великобритания от 14 до 30 април. Победител е Стивън Хендри, който побеждава на финала Найджъл Бонд с 18-9 фрейма.

Награден фонд 
 Победител £190 000
 Полуфиналисти £115 000
 Загубили на полуфинал £57 000
 Загубили на четвърт финал £29 000
 Загубили във втори кръг £15 500
 Отпаднали след първи кръг £8750
 Най-голям брейк на телевизионна маса £16 000
 Максимален брейк на телевизионна маса £147 000

Резултати

Максимален брейк 
Максимален брейк от 147 прави Стивън Хендри.

1995